Кубок России по футболу 2012/2013 — футбольный турнир среди профессиональных клубов. К соревнованиям также был допущен один любительский клуб — «Реставрация» (Красноярск). Всего в турнире участвовало 108 клубов (с учётом владимирского «Торпедо»). Проводился по системе с выбыванием, начиная с 1/256 финала. Первая стадия турнира стартовала 11 июля 2012 года. Финальный матч состоялся 1 июня 2013 года на «Ахмат-Арене» в Грозном между московским ЦСКА и махачкалинским «Анжи». Кубок выиграл ЦСКА.

1/256 финала

Запад

Центр 

1 Матч проходил в Рязани из-за неготовности стадиона в Выксе.
2 Матч проходил в Губкине из-за неготовности стадиона в Туле.

Юг

Урал-Поволжье

Восток

1/128 финала

Запад

Центр

Юг

Урал-Поволжье

Восток

1/64 финала

Запад

Центр

Юг

Урал-Поволжье

Восток

1/32 финала 

С этой стадии кубка стартуют клубы из первенства ФНЛ.

2 «Торпедо» Владимир было исключено из соревнования в связи с лишением профессионального статуса.

Турнирная сетка

1/16 финала 
На этой стадии кубка стартовали клубы из премьер-лиги:

1/8 финала 

{| class="wikitable"
|-
! № !!Дата!!width="250"|Хозяева!!width="100"|Счёт!!width="250"|Гости
|-
| 93 || 30.10.2012
|align=right | Мордовия (Саранск) ||align=center| 0:2 || bgcolor="#bbeebb" | Зенит (Санкт-Петербург)
|-
| 94 || 30.10.2012
|align=right bgcolor="#bbeebb" |Кубань (Краснодар) ||align=center| 1:0 || Краснодар
|-
| 95 || 31.10.2012
|align=right  bgcolor="#bbeebb" | Динамо (Москва) ||align=center| 2:1 || Химки
|-
| 96 || 31.10.2012
|align=right bgcolor="#bbeebb" | Анжи (Махачкала) ||align=center| 2:1 || Крылья Советов (Самара)
|-
| 97 || 30.10.2012
|align=right bgcolor="#bbeebb" | Ростов (Ростов-на-Дону) ||align=center| 0:0 (3:2 пен.) || Спартак (Москва)
|-
| 98 || 31.10.2012
|align=right bgcolor="#bbeebb" | Терек (Грозный)||align=center| 3:1 (д.в.) || Локомотив (Москва)
|-
| 99 || 31.10.2012
|align=right bgcolor="#bbeebb" | ЦСКА (Москва) ||align=center| 3:0 || Тюмень
|-
| 100 || 30.10.2012
|align=right bgcolor="#bbeebb"| Енисей (Красноярск) ||align=center| 1:0 || СКА-Энергия (Хабаровск)
|}

 1/4 финала 

 Полуфиналы 

 Финал 
Основная статья: Финал Кубка России по футболу 2013'''

Матч состоялся 1 июня 2013 года в Грозном на «Ахмат-Арене».

Примечания

Ссылки 
 Кубок России на сайте РФПЛ

Футбол в России в 2012 году
Футбол в России в 2013 году
Кубок России по футболу